MBS — аббревиатура, может означать:
  — мобильная система для модуля МКС Канадарм2.
 Mortgage-backed security — ипотечные ценные бумаги
  (сокр. от  — «микрофон нарушает тишину») — рэп-группа, созданная в 1988 году в Алжире.
  – минимальная нагрузка на разрыв

СМИ 
 Mainichi Broadcasting System — японская вещательная станция.
  — региональный телевизионный канал, базирующийся в Осаке, Япония, и обслуживающий регион Кансай.
  — AM-радиостанция, базирующаяся в Осаке, Япония.
  — частная канадская телекомпания, владеющая 21 радиостанцией, обслуживающей несколько общин в Новой Шотландии, на острове Принца Эдуарда и в Нью-Брансуике.
 Mutual Broadcasting System — была американская коммерческая радиосеть, действующая с 1934 по 1999 год.
  — операционная компания Télévision MBS, Inc.